Björnträsket kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige
Björnträsket, Uppland, sjö i Värmdö kommun,  (11,3 ha)
Björnträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (16,7 ha)
Björnträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (1,95 km²)
Björnträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (11,8 ha)

Finland
 Björnträsk (sjö i Finland, Nyland) – en sjö i Sjundeå kommun

Se även
Bjärnträsket, sjö i Norsjö kommun,  (21,9 ha)
Björnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn